Le kick boxing est un sport de combat.
 Kickboxing est un jeu vidéo PlayStation.